Apollonios eller Apollonius er navn på flere personer:
 Apollonios af Perge – græsk geometer og astronom (ca. 262-190 f.Kr.)
 Apollonius (månekrater) - månekrater opkaldt efter førnævnte person.
 Apollonios Rhodios – alexandrinsk digter og bibliotekar (3. århundrede f.Kr.)